Untermann ist der Name von

 Detlef Untermann (* 1952), deutscher Journalist und Kommunikationsmanager
 Heinz Untermann (1948–2018), deutscher Politiker (FDP)
 Jürgen Untermann (1928–2013), deutscher Linguist, Philologe und Epigraphist
 Matthias Untermann (* 1956), deutscher Kunsthistoriker und Mittelalterarchäologe

Untermann beschreibt den Untersten in einer Akrobatik-Gruppe.